Zetland har flere betydninger:
 Shetlandsøerne - Zetland er en tidligere betegnelse for en del af Shetlandsøerne.
 Zetland (netmedie) - En netavis og forlag.
 Zetland (zebroid) - En zetland er en hybrid mellem en zebraer og en shetlandspony. Den generelle betegnelse for en hybrid mellem en zebra og et andet dyr fra hesteslægten, er en zebroid.
 Zetland (Australien) - En bydel af Sydney i Australia.